Lobau steht für:

 die Lobau, ein Auengebiet an der Donau in Wien und in Niederösterreich
 den Namen der polnischen Stadt Luboń von 1939 bis 1943 

Lobau ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Mouton de Lobau (1770–1838), französischer General, Pair und Marschall von Frankreich